Bergeijk (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Bergeijk (plaats), een dorp in de gemeente Bergeijk